Engelen ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Engelen (1937–2016), deutscher Germanist und Hochschullehrer
 Carl Friedrich Engelen (1859–1936), deutscher Jurist und Politiker
 Clara Engelen (1879–1956), niederländische Kunsthistorikerin und Museumsdirektorin
 Dries Engelen (* 1927), niederländischer Bildhauer 
 Ernest Engelen (1909–1998), belgischer Offizier
 Eva-Maria Engelen (* 1963), deutsche Philosophin
 Heinrich Engelen (* nach 1460–1523), deutscher Geistlicher
 Jens Engelen (* 1991), belgischer Eishockeyspieler
 Julie Engelen (1805–1898), Ehefrau des Zentrumspolitikers Ludwig Windthorst
 Klaus C. Engelen (* 1936), deutscher Wirtschaftsjournalist 
 Maurice Engelen (* 1959), belgischer DJ, siehe Praga Khan
 Paul Engelen (* 1949), britischer Maskenbildner
 Piet Van Engelen (1863–1924), belgischer Tiermaler 
 Ursula Engelen-Kefer (* 1943), deutsche Gewerkschafterin

Engelen steht außerdem für:

 Engelen (’s-Hertogenbosch), Ort in der Gemeinde ’s-Hertogenbosch, Niederlande